Лаво́  (, Lavaux) — многозначный термин.

 Лаво (округ) — регион во франкоговорящем швейцарском кантоне Во.

Название нескольких коммун во Франции 
 Лаво — в департаменте Об.
 Лаво — в департаменте Йонна.

Персоналии 
 Лаво, Мария (1794—1881) — верховная жрица («мамбо») луизианского вуду в Новом Орлеане.
 Лаво, Франк (1903—1986) — государственный, политический и военный деятель Гаити.
 Лаво, Шарль Франсуа (1798—1878) — французский военный и государственный деятель, контр-адмирал.
 Лаво, Эктор (настоящее имя Э́ктор Хуа́н Пе́рес Марти́нес; 1946—1993) — пуэрто-риканский исполнитель музыки в стиле «сальса».

См. также 
 Лаво-Сент-Ан